Hans Henrik von Liewen kan syfta på:

 Hans Henrik von Liewen den äldre (1664–1733), riksråd, militär, greve
 Hans Henrik von Liewen den yngre (1704–1781), riksråd, militär, politiker, greve